

Geografia 
Canada
 Wakeman – fiume della Columbia Britannica
 Wakeman Sound – insenatura della Columbia Britannica
Stati Uniti d'America
 Wakeman – villaggio della contea di Huron, nell'Ohio

Persone 
 Adam Wakeman – musicista britannico, figlio di Rick Wakeman e fratello di Oliver Wakeman
 Alan Wakeman – musicista inglese
 Frederic Wakeman – storico statunitense
 Oliver Wakeman – compositore britannico, figlio di Rick Wakeman e fratello di Adam Wakeman
 Rick Wakeman – musicista e compositore britannico, padre di Adam Wakeman e Oliver Wakeman
 Rodney Wakeman – politico statunitense

Personaggi immaginari 
 Jenny Wakeman – personaggio della serie animata My Life as a Teenage Robot
 Nora Wakeman – personaggio della serie animata My Life as a Teenage Robot